Звено моста — часть наплавного моста из понтонного парка.

В наплавных мостах на отдельных плавучих опорах, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, звено состоит из нескольких мостовых паромов.

В наплавных мостах-лентах, звено — элемент паромно-мостовой конструкции понтонно-мостового парка (ПМП), являющийся неделимой по длине частью моста.

Звено моста ПМП может быть использовано в качестве плавучих площадок при строительстве мостовых переходов (для размещения копров, кранов, экскаваторов, водолазных станций и других механизмов), а также для оборудования пирсов, причалов и плавучих домов.

Типы 
Звено моста бывает:
 речным;
 береговым.

Примечания

Литература 
 Военный энциклопедический словарь. — : Военное издательство, 1984.

Ссылки 
 ПОСЛЕВОЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОНТОННО-МОСТОВЫЕ ПАРКИ.
 Главный конструктор ПМП.
 Переправы.

Инженерные войска
Дорожные войска
Железнодорожные войска
Мостовые конструкции